

Personen
 Grazia Deledda (1871–1936), Italiaans schrijfster
 Adolphe Deledda (1919–2003), Italiaans wielrenner
 Noah Deledda (1977), Amerikaans kunstenaar
 Alessio Deledda (1994), Italiaans autoracer

Varia
 Deledda (inslagkrater), vernoemd naar Grazia Deledda